Евге́ний Васильевич Смирно́в:
 Смирнов, Евгений Васильевич (1897—1982) — советский хирург, генерал-майор медицинской службы.
 Смирнов, Евгений Васильевич (1914—1974) — советский художник.